Benidorm (plaats), een badplaats in Spanje
 Benidorm CF, de voetbalclub uit de plaats
 Benidorm Bastards, een Vlaams televisieprogramma van 2BE
 Benidorm (televisieserie), een Vlaamse televisieserie van VTM
 Benidorm (Britse serie), een Britse televisieserie van ITV